Jarafuel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jarafuel (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Jarafuel (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar